Osiedle Zwycięstwa – osiedle w Białogardzie
 Osiedle Zwycięstwa – osiedle w Chocianów
 Osiedle Zwycięstwa – osiedle w Golubiu-Dobrzyniu
 Osiedle Zwycięstwa – osiedle w Poznaniu
 Osiedle Zwycięstwa – osiedle we Wschowie

Zobacz też:
 Ulica Zwycięstwa

Zwycięstwa